Monte Alegre kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Timbiras (ort), Maranhão, 
 Monte Alegre (ort i Brasilien, Rio Grande do Norte, Cerro Corá), 
 Monte Alegre (ort i Brasilien, Pará, Monte Alegre), 
 Monte Alegre de Sergipe (ort), 
 Monte Alegre de Minas (ort), Minas Gerais, 
 Mairi (ort), Bahia, 
 Monte Alegre (kommun i Brasilien, Pará, lat -0,84, long -54,45), 
 Monte Alegre (kommun i Brasilien, Rio Grande do Norte, lat -6,08, long -35,44),

Mexiko 

 Monte Alegre, Malinaltepec, 
 Monte Alegre, Hidalgo, Tula de Allende, 
 Monte Alegre, Mochitlán, 
 Monte Alegre, Michoacán de Ocampo, Tlalpujahua, 
 Monte Alegre, Chiapas, Tecpatán, 
 Monte Alegre, San Luis Potosí, Tamazunchale, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar